Mire steht für:

 Mire, astronomische Zielmarken
 Mire (Sprache), Sprache im Tschad 

Namensträger
 Hassan Ali Mire (1986–1991), somalischer Politiker und Minister 
 Ismail Mire Elmi (1862–1950), somalischer Dichter und Soldat
 Sada Mire (* 1977), schwedisch-somalische Historikerin und Publizistin 
 Solomon Mire (* 1989), zimbabwer Cricketspieler 

Siehe auch
 Miré, Gemeinde im Département Maine-et-Loire 
 Le Mire, Begriffsklärung